Oraovac est un toponyme qui peut désigner :
 Oraovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Oraovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Donji Lapac, comitat de Lika-Senj ;
 Oraovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.